Urville (Aube)
 Urville (Calvados)
 Urville (Mancha)
 Urville (Vosges)

Desambiguações de topônimos